Mulholland Drive steht für:

 Mulholland Drive (Straße), eine Panoramastraße im Los Angeles County, Vereinigte Staaten
 Mulholland Drive – Straße der Finsternis, US-amerikanischer Spielfilm (2001)
 Mulholland Drive: Magdalena am Grab, Erzählung von Patrick Roth (2002)